Die Seville Spanish Open 2003 fanden vom 24. bis 29. Juni 2003 in Sevilla, Spanien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 45.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Turniersieger wurde Amr Shabana, der ungesetzt ins Turnier gestartet war. Er besiegte in der ersten Runde den an Position zwei gesetzten Anthony Ricketts sowie in der Folge Mohd Azlan Iskandar und Ong Beng Hee. Im Endspiel traf er auf den an Position drei gesetzten Karim Darwish, der er nach einer Spielzeit von einer Stunde und 24 Minuten mit 15:13, 13:15, 15:14, 8:15 und 15:13 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Borja Golán einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2002/03
Squashturnier in Spanien